Ulica Brzeska w Siedlcach
 Ulica Brzeska w Warszawie
 Ulica Brzeska we Wrocławiu

Brzeska